Giuliano Belluzzi ist der Name folgender Personen:

* Giuliano Belluzzi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1608 und 1645
 Giuliano Belluzzi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1684 und 1718
 Giuliano Belluzzi (Politiker, III), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1774/1775, 1789, 1793, 1797 und 1801
 Giuliano Belluzzi (Politiker, IV), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1859 und 1894